Mužská čtyřhra Córdoba Open 2019 probíhala v první polovině února 2019. Do deblové soutěže córdobského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo šestnáct dvojic. Jednalo se o úvodní ročník argentinského turnaje, který pořadatelství první části čtyřdílné série Golden Swing získal od Ecuador Open Quito.

Vítězem se stal třetí nasazený česko-argentinský pár Roman Jebavý a Andrés Molteni, který ve finále zdolal argentinské turnajové jedničky Máxima Gonzáleze s Horaciem Zeballosem po dvousetovém průběhu 6–4 a 7–6. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a po triumfu na Generali Open Kitzbühel 2018 získali druhou společnou trofej. Jebavý vybojoval čtvrtý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Molteniho to bylo šesté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Máximo González /  Horacio Zeballos (finále)
  Marcelo Demoliner /  Frederik Nielsen (1. kolo)
  Roman Jebavý /  Andrés Molteni (vítězové)
  Marcelo Arévalo /  James Cerretani (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Córdoba Open
Tenis v Argentině v roce 2019
ATP Tour 2019